Set Me Free fait notamment référence à :

Musique 
 Set Me Free, titre du groupe de rock anglais The Kinks ;
 Set Me Free, titre de la chanteuse israélienne Eden Alene, représentant Israël au Concours Eurovision de la chanson 2021.